Sezon 1973/74 Division 1.

Tabela końcowa 

(Zwycięstwo: 2 pkt, remis: 1 pkt, porażka: 0 pkt; Bonus: 1 pkt - dla każdego zespołu, który zdobył 3 lub więcej bramek w meczu)

Awans do Division 1 
 Lille OSC
 Red Star Paris
 Paris Saint-Germain

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1973 w piłce nożnej
1973 we Francji
1974 w piłce nożnej
1974 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji